Антушевское сельское поселение — муниципальное образование в Белозерском районе Вологодской области России.
Административный центр — село Антушево.

География 
Сельское поселение расположено на юго-востоке района. Граничит:
 на западе и северо-западе с Артюшинским сельским поселением,
 на севере с Куностьским и Глушковским сельскими поселениями Белозерского района,
 на юге с Воскресенским сельским поселением Череповецкого района,
 на востоке с Алёшинским сельским поселением Кирилловского района.

На территории сельского поселения частично расположена Белозерская гряда, в том числе озёра Азатское, Ворбозомское, Лозское и другие; протекают реки Куность, Самсарка, Чермжа, Мотома и прочие. 

С севера на юг проходит автодорога Белозерск — Череповец (Р6).

История 
Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1 января 2006 года в составе Белозерского района был образован ряд муниципальных образований, в том числе:
 Антушевское сельское поселение с центром в селе Антушево, в которое вошёл Антушевский сельсовет (ОКАТО 19 210 804),
 Бечевинское сельское поселение с центром в селе Бечевинка, в которое вошёл Бечевинский сельсовет (ОКАТО 19 210 812),
 Гулинское сельское поселение с центром в деревне Никоновская, в которое вошёл Гулинский сельсовет (ОКАТО 19 210 832).

В апреле 2009 года в Антушевское сельское поселение было включено упразднённое Бечевинское сельское поселение, в июне 2015 года — упразднённое Гулинское сельское поселение.

Население 

По оценке Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области население Антушевского сельского поселения на 1 января 2010 года составляло 1007 человек, по итогам переписи 2010 года — 804 человека.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. В 2009 году в Антушевское сельское поселение вошли все населённые пункты упразднённого Бечевинского сельского поселения, в 2015 году — Гулинского сельского поселения. 

В сельское поселение входят 107 населённых пунктов, в том числе 105 деревень и 2 села.

Упразднённые населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Белозерского района Вологодской области
Сельские поселения Вологодской области